Loucura e Obsessão é uma publicação espírita publicada pela Federação Espírita Brasileira, psicografada pelo médium brasileiro Divaldo Franco com autoria atribuída ao espírito Manoel Philomeno de Miranda. No livro, o autor descreve sua visita a um centro de Umbanda levado pelo Dr Bezerra de Menezes e consultas de várias pessoas e em especial de um caso de esquizofrenia gerada pela obsessão.

O livro foi publicado pela gráfica da Federação Espírita Brasileira em 1988.

Ligações externas 
 

Livros espíritas do Brasil
Livros de 1988